Сарабанда:

 Сарабанда — старинный испанский народный танец
 «Сарабанда» — фильм